Гаррос — фамилия и топоним, может означать:

 Гаррос, Ролан — французский лётчик, спортсмен, герой Первой мировой войны и первый лётчик-истребитель.
 Гаррос, Александр Петрович — русский писатель и журналист.

См. также 
 Ролан Гаррос — Открытый чемпионат Франции по теннису.